BIC, Bic (читається «Бік») — абревіатура, що має такі значення:
 Bic — компанія, виробник кулькових ручок
 Bic — код:
 ISO 6346 — код власника транспортного контейнера, призначеного Міжнародним бюро контейнерів
 ISO 9362 — ідентифікаційний код компанії для фінансових та нефінансових інституцій, призначаєтся SWIFT
 Bic — французька велосипедна команда
 BIC (Bien de Interés Cultural) — категорія об'єктів культурної спадщини в Іспанії

Див. також 
 Віс — кирилична назва, омографічна з Bic
 Бік
 Біч
 Бич (значення)